De Mexicaanse deelstaat Colima bestaat uit tien gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Armería - Ciudad de Armería
 Colima - Colima
 Comala - Comala
 Coquimatlán - Coquimatlán
 Cuauhtémoc - Cuauhtémoc
 Ixtlahuacán - Ixtlahuacán
 Manzanillo - Manzanillo
 Minatitlán - Minatitlán
 Tecomán - Tecomán
 Villa de Álvarez - Villa de Álvarez